Capacitat o discapacitat, persona que la seva mitja de consciència intel·lectual està per sota de la mitja requerida per a ser una persona capacitada a fer certes coses amb un nivell mitjanament alt.
 Capacitat o volum, porció o quantitat d'espai tridimensional tancat dins una frontera
 Capacitat de bescanvi catiònic o capacitat d'intercanvi catiònic, capacitat que té un sòl per a retenir i alliberar cations entre el sòl i una solució de sòl a un pH determinat
 Capacitat de camp, capacitat hídrica de camp o capacitat de retenció hídrica de camp quantitat d'humitat que hi ha al sòl després que l'excés d'aigua hagi drenat i la taxa de moviment d'aigua cap avall ha disminuït substancialment
 Capacitat de càrrega, nombre màxim de membres d'una espècie que un determinat hàbitat pot suportar indefinidament 
 Capacitat elèctrica, propietat d'un conductor que en ser sotmès a una diferència de potencial d'un volt adquireix una càrrega elèctrica d'1 coulomb 
 Capacitat jurídica o capacitat legal, aptitud per a ser titular de drets i obligacions 
 Capacitat d'obrar, possibilitat que tots els actes o accions amb conseqüències jurídiques tinguin els efectes previstos
 Capacitat de procés, aptitud per a generar un producte que complisca amb determinades especificacions 
 Capacitat tèrmica o capacitat calorífica, magnitud física que caracteritza la quantitat de calor necessària per canviar la temperatura d'una substància una quantitat determinada
 Factor de capacitat
 Teoria de les capacitats, teoria econòmica que basa l'enriquiment en la inversió en el desenvolupament de les llibertats i capacitats humanes de cada persona